Helmut Berndt ist der Name folgender Personen:

* Helmut Berndt (Sportler), auch Ernst Berndt, (1915–1990), deutscher Rennrodler und Leichtathlet
 Helmut Berndt (Erziehungswissenschaftler) (* 1924), deutscher Sonderschullehrer und Erziehungswissenschaftler